Dies ist eine Liste der Premierminister von Burundi seit der Schaffung des Amtes 1961.

Liste der Amtsinhaber

Siehe auch 
 Liste der Präsidenten von Burundi

Weblinks 
 Liste der Staatsoberhäupter und Regierungschefs von Burundi World Statesmen.org (englisch)

Burundi
!